Машина фон Неймана — термины, названные в честь Джона фон Не́ймана, впервые рассмотревшего эти концепции, и может означать:

 Архитектура фон Неймана, концепция архитектуры ЭВМ
 Самовоспроизводящая машина, класс машин, способных к самовоспроизведению:
 Автомат фон Неймана, самовоспроизводящийся клеточный автомат
 Зонд фон Неймана, гипотетический самовоспроизводящийся космический зонд
 Самовоспроизводящиеся нанороботы